Melody, também conhecido como S.W.A.L.K. ou Sealed With A Loving Kiss (br: “Melody, Quando Brota o Amor”, pt: "Melody"), é um filme de 1971, produzido no Reino Unido, sobre um “amor juvenil”. Inicialmente frustrou as expectativas nas bilheterias dos EUA e Reino Unido, mas fez sucesso no Japão e países latino-americanos, tais como Argentina, Brasil e Chile.

Sinopse 
Uma fantasia romântica retratada sob o ponto de vista das crianças da história, onde os adultos são apenas personagens secundários. Daniel Lattimer (Mark Lester) é amigo do problemático Ornshaw (Jack Wild). Certo dia, Daniel se apaixona por Melody Perkins (Tracy Hyde) e anuncia a seus pais que quer casar, mas não no futuro, e sim no momento presente. Os pais e professores tentam dissuadi-lo, e Ornshaw também não aprova a idéia, pois sente que Melody o está distanciando do amigo. Posteriormente, porém, Ornshaw e os colegas de classe se determinam a ajudar o jovem casal. Eles se reúnem em um local distante, para casá-los, mas os pais os seguem e tentam impedi-los. As crianças distraem os pais, enquanto Melody e Daniel fogem em um carro-de-mão sobre os trilhos, com a  ajuda de Ornshaw.

Produção 

 As filmagens iniciaram na primavera de 1970 em Hammersmith e Lambeth, na região metropolitana de Londres, e foram completadas no Twickenham Film Studios. As cenas no cemitério foram realizadas no "Brompton Cemetery" e "Nunhead Cemetery"; fechado em 1840, Nunhead é um dos mais antigos cemitérios da era vitoriana em Londres, onde estão famosos tais como Frederick Augustus Abel, George John Bennett, e Alfred Vance.

 Mark Lester (Daniel Latimer) e Jack Wild (Ornshaw) haviam atuado juntos, antes, no musical Oliver!, vencedor do Oscar de melhor filme de 1968.

 A comédia apresentou trilha sonora dos Bee Gees ("In the Morning", "Melody Fair", "Give Your Best"), e as canções "To Love Somebody", "First of May (Bee Gees)" e "Teach Your Children", de Crosby, Stills, Nash & Young.

 Esse foi o primeiro roteiro do diretor Alan Parker.

 Devido ao sucesso do filme no Japão, o filme foi lançado em formato DVD por Kadokawa Herald Pictures naquele país.

 O filme marcou a estreia da modelo infantil Tracy Hyde, aos 11 anos. O diretor Andrew Birkin recomendou Tracy Hyde para o papel de Melody Perkins para o diretor Waris Hussein, escolhendo-a entre 100 garotas. O ator Jack Wild, que interpretou who Ornshaw, tinha 17 anos na ´época do filme.

Elenco 
 Tracy Hyde … Melody Perkins
 Mark Lester … Daniel Latimer
 Jack Wild … Ornshaw
 Sheila Steafel … Mrs. Latimer, mãe de Daniel
 Keith Barron … Mr. Latimer
 Roy Kinnear … Mr. Perkins, pai de Melody
 Hilda Barry … Avó Perkins
 Peter Walton … Fensham
 Kay Skinner … Peggy
 William Vanderpuye … O'Leary
 Camille Davies … Muriel
 Craig Marriott … Dadds
 Billy Franks … Burgess
 Tim Wylton … Mr. Fellows
 June Jago … Miss Fairfax
 Neil Hallett 	
 Ken Jones … Mr. Dicks
 Lesley Roach … Rhoda 	
 Colin Barrie … Chambers
 June C. Ellis … Miss Dimkins
 James Cossins … Headmaster
 Kate Williams … Mrs. Perkins, mãe de Melody
 Dawn Hope as Maureen
 John Gorman … Capitão da Brigada de Garotos
 Robin Hunter … George
 Stephen Mallett
 Ashley Knight … Stacey
 Leonard Brockwell

Ligações externas 
 Melody fan site
 
 

Filmes do Reino Unido de 1971
Filmes em língua inglesa